Johannes Nelles ist der Name folgender Personen:

* Johannes Nelles (Chemiker) (1910–1968), deutscher Chemiker und Manager
 Johannes Nelles (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballspieler